L'abbaye de Bonheiden, appelée aussi abbaye de Bethléem , est située dans le village de Bonheiden, en Belgique. Il s'agit d'une maison de religieuses bénédictines de la congrégation de Subiaco Mont-Cassin.

Dénomination 
L'abbaye de Bonheiden est aussi appelée « abbaye de Bethléem » .

Histoire 
L'abbaye est construite en 1965 pour les Rédemptoristesses puis est transférée aux sœurs bénédictines en 1975.

Depuis le , les bénédictins partagent les bâtiments de l'abbaye avec une communauté laïque dénommée « de Moriya ».

Références

Articles connexes 
 Liste des monastères en Belgique
 Liste des édifices bénédictins en Belgique

Abbaye fondée au XXe siècle
AbbayeBonHeiden
Abbaye construite au XXe siècle
AbbayeBonheiden
AbbayeBonheiden
AbbayeBonHeiden
Abbaye bénédictine en Belgique
Abbaye dans la province d'Anvers
AbbayeBonheiden
Abbaye fondée au XXIe siècle
AbbayeBonheiden
Abbaye en activité
AbbayeBonheiden